Cidaroidea (onderklasse), een onderklasse van zee-egels
 Cidaroidea (superfamilie), een superfamilie van zee-egels